Owusu-Ansah ist der Familienname folgender Personen:

 David Owusu-Ansah (* 1952), ghanaischer Autor und Hochschullehrer
 Emmanuel Asamoah Owusu-Ansah (1950–2012), ghanaischer Sportfunktionär und Regionalminister der Ashanti-Region